Alexandre Branco Weffort é um músico e flautista de música popular brasileira.

Discografia 
Caminhos do choro

Músicos do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo